ALG peut faire référence à :
 Application-level gateway, un relais travaillant au niveau de la couche 7 en réseaux informatiques, selon la liste des abréviations en informatique ;
 Association liègeoise du gaz, une société de distribution de gaz ;
 , un processus générique de Windows NT/2000/XP servant à fournir la prise en charge de protocole tiers pour le partage de connexion Internet et, le cas échéant, le pare-feu Internet ;
 Autorité de Liptako-Gourma, organisation économique regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger
 , des terrains d'aviation avancés créés par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.

ALG est un code, qui peut signifier :
 Algérie, dans la liste des codes pays du CIO ;
 .

alg est un code, qui signifie :
 langues algonquines, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Notes et références